Hvidbjerg Sogn henviser til flere artikler:
 Hvidbjerg Sogn (Struer Kommune) – et sogn i Struer Kommune og i Struer Provsti, beliggende på Thyholm
 Hvidbjerg Sogn (Morsø Kommune) – et sogn i Morsø Kommune og i Morsø Provsti
 Hvidbjerg Sogn (Skive Kommune) – et sogn i Skive Kommune og i Salling Provsti